Molekulska formula -{C14H21NO2}- se može odnositi na:

 1,3-Benzodioksolil-N-etilpentanamin
 Amilokain
 F-22 (psihodelik)
 Meprilkain
 Metilendioksibutilamfetamin
 Metilendioksiciklopropilmetilamfetamin
 Padimat A